Черемхова — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Черемхова — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Черемхова — деревня в Белоярском городском округе Свердловской области.